Wołodymyr Bohacz (1941–2013) – ukraiński piłkarz i trener.
 Wołodymyr Bohacz (ur. 1972) – ukraiński piłkarz i trener.